Thiago de Lima (nacido el 25 de septiembre de 1988) es un futbolista brasileño que se desempeña como centrocampista.

Trayectoria

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Brasil
Futbolistas del Esporte Clube Santo André
Futbolistas del Thespakusatsu Gunma